Allehanda kan syfta på

Nu existerande svenska dags- eller lokaltidningar med namnet 
 Gotlands Allehanda – en dagstidning på Gotland
 Karlshamns Allehanda – en lokal edition av Blekinge Läns Tidning och före 1975 tidigare egen dagstidning i Karlshamn
 Nerikes Allehanda – en dagstidning i Örebro
 Sala Allehanda – en lokaltidning i Sala kommun
 Skaraborgs Allehanda – en lokaltidning i Skövde
 Trelleborgs Allehanda – en dagstidning i Trelleborg
 Ystads Allehanda – en dagstidning i Ystad
 Örnsköldsviks Allehanda – en dagstidning i Örnsköldsvik

Tidigare existerande svenska dagstidningar med namnet 
 Allehanda (1881) – en dagstidning i Lindesberg 1881-1885
 Allehanda (veckoblad) – Nya Dagligt Allehandas veckoblad 1899–1905
 Dagligt Allehanda – en dagstidning i Stockholm 1769–1849
 Elfsborgs Läns Allehanda – en dagstidning i Vänersborg 1885–2004
 Hallands Allehanda – en dagstidning i Falkenberg 1885–?
 Nya Dagligt Allehanda – en dagstidning i Stockholm 1859–1944
 Smålands Allehanda – en dagstidning i Jönköping 1879–1974
 Svenska tidningen. Dagligt Allehanda i Stockholm – en dagstidning i Stockholm 1851–1859
 Västernorrlands Allehanda – en dagstidning i Härnösand 1874–2000
 Wermlands Allehanda – en dagstidning i Kristinehamn 1872–1915

Se även 
 Lista över svenska dagstidningar